White Swan, település Washington államban
 White Swan, indián törzsfőnök